Порецкое — название населённых пунктов в России:

 Порецкое — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Порецкое — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Порецкое — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Порецкое — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Порецкое — село в Чувашии, административный центр Порецкого района.

См. также